Santiais é uma aldeia que pertence à freguesia de Santiago de Litém, município de Pombal.

Tem implantada indústria de madeiras e pequeno comércio. As actividades culturais, desportivas e recreativas são dinamizadas pelo "Grupo de Acção Cultural e Recreativa de Santiais - GARECUS".

Ligações externas
 GARECUS

Santiago de Litém
Aldeias do Distrito de Leiria